Тристах () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Лиенц.  . Официальный код  —  70 732.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Алойс Вальдер по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 местный список: 3 места.
 СДПА занимает 1 место.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля